Jméno a příjmení Otakar Švec mělo více osobností:

 Otakar Švec (sochař) (1892–1955) – český sochař
 Otakar Švec (kněz) (1888–1958) – český římskokatolický kněz a oběť komunistického režimu